Монтклэр
 Монтклэр (Нью-Джерси)
 Монтклэрский художественный музей
 Монтклэрский университет
 Монтклэр (Калифорния)
 Монтклэр (Индиана)
 Монтклэр (Вирджиния)